Boaesperencensi – abitanti di Bela Vista da Caroba
Boaesperencensi – abitanti di Boa Esperança do Iguaçu